Километро Веинтисеис има више значења:

 Километро Веинтисеис, Лас Пангитас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Веинтисеис (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику